Melms ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Melms (1861–1934), deutscher Generalleutnant
 Ernst Melms (1831–1913), deutscher Generalleutnant
 Hans Melms (1869–1941), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Juliet Melms (1869–1943), englische Malerin, siehe Juliet Brown